Plusieurs basiliques en Italie sont nommées basilique Saint-André en référence à saint André :
 la  du sanctuaire Saint-Sébastien d’ en Inde ;
 la basilique Saint-André de Mantoue ;
 l’église  à Rome ;
 la basilique Saint-André de Verceil.

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 

~
André